Нью-Пли́мут () — город в округе Пейетт, штат Айдахо, США.

История 
В отличие от многих других городов, Нью-Плимут был спланирован задолго до возведения своего первого дома, в отстоящем на много сотен километров Чикаго. Основателем города является Уильям Смит (William E. Smyth), председатель исполнительного комитета Национального ирригационного конгресса (). Ещё в 1895 году он, недовольный жизнью в Чикаго, организовал «Плимутское Чикагское общество». Он собрал вокруг себя людей, готовых отправиться на запад и основать новое поселение. Само место и название для него Смит уже определил: новый город будет располагаться в западной части Айдахо, в долине Пейетт, рядом с одноимённой рекой, а называться в честь города Плимут в штате Массачусетс.

В феврале 1896 года каждый из колонистов приобрёл по 20 акций по цене 30 долларов за штуку, что позволило им выкупить участок земли площадью чуть менее 81 000 м² на человека. Место под поселение было очищено от буйных зарослей полыни, высажены фруктовые деревья, в основном яблони. Согласно задуманному, поселение, названное Нью-Плимут-Фарм-Виледж (), получило форму подковы, открытой частью обращённой на север, к реке Пейетт.

Через город проходит федеральная автомагистраль US 30<ref name="my">Нью-Плимут  на сайте myweb.cableone.net</ref>. Две основные улицы города, разделённые парком шириной около 24 метров, также изгибаются в форме подковы и проходят через весь город — их длина составляет около 1,6 км.

В 1908 году поселение получило статус деревни, и два последних слова длинного названия были отброшены за ненадобностью уточнения; в 1948 году Нью-Плимут получил статус города (city).

Ежегодно в Нью-Плимуте проводится окружная ярмарка. Прозвище города — «Самая большая подкова в мире».

 Демография и климат 

Расовый состав
 Белые — 94,4 %
 Афроамериканцы — 0,3 %
 Коренные американцы — 0,8 %
 Азиаты — 0,2 %
 Прочие расы — 2,8 %
 Две и более расы — 1,5 %
 Латиноамериканцы (любой расы) — 9,9 %

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт города 
 Нью-Плимут: демография, экономика, преступность, здравоохранение и пр.  на сайте city-data.com
 Нью-Плимут: общие данные, климат, история, достопримечательности, экономика  на сайте usacitiesonline.com
 Подробные демографические данные по Нью-Плимуту за 2010 год на сайте data.spokesman.com

Города Айдахо
Населённые пункты округа Пейетт
Появились в 1896 году в США